Nachvollziehbarkeit bzw. nachvollziehbar steht für:

 Reproduzierbarkeit, die Möglichkeit, etwas (z. B. einen Vorgang, ein Experiment) zu wiederholen
 Rückverfolgbarkeit (Anforderungsmanagement), Verfolgbarkeit von Anforderungen über den gesamten Entwicklungsprozess
 Verstehen einer Argumentation oder eines Verhaltens.

Siehe auch: